Friedrich Strehlke ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Strehlke (Naturforscher) (1797–1886), deutscher Naturforscher und Pädagoge 
 Friedrich Strehlke (Philologe) (1825–1896), deutscher Philologe und Pädagoge